O evento feminino do triatlo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 decorreu no percurso do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, a 20 de agosto. Participaram 55 triatletas de 31 países.

Percurso 
A competição consistiu de uma volta de natação de 1,5 km partindo da Praia de Copacabana, seguida de oito voltas de ciclismo em um circuito de 4,81 km, totalizando 38,48k m. A prova terminou com quatro voltas de 2,5 km em corrida até a linha de chegada.

Calendário 
O horário segue o fuso local (UTC−3).

Medalhistas 
A campeã olímpica foi a estadunidense Gwen Jorgensen, que superou Nicola Spirig Hug, da Suíça, e a britânica Vicky Holland.

Resultados 
Estes foram os resultados obtidos na prova:

Legenda
 Natação denota o tempo que a triatleta demorou a completar o percurso de natação;
 Ciclismo denota o tempo que a triatleta demorou a completar o percurso de ciclismo;
 Corrida denota o tempo que a triatleta demorou a completar o percurso de corrida;
 Tempo total inclui as transições entre as disciplinas (natação–ciclismo e ciclismo–corrida).

Feminino